Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da David Marrero e Fernando Verdasco.

Marin Draganja e Florin Mergea hanno sconfitto in finale Alexander Peya e Bruno Soares per 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)

<li>  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
<li>  Jamie Murray /  John Peers (semifinale)

Qualificati

  Michail Kukuškin /  Philipp Marx (primo turno)

Lucky Loser

  Facundo Bagnis /  Diego Sebastián Schwartzman (quarti di finale)

Wildcard

  Andre Begemann /  Alexander Zverev (primo turno)

<li>  Martin Emmrich /  Christopher Kas (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Paul Hanley /  Jonathan Marray (primo turno)

<li>  Michail Kukuškin /  Philipp Marx (qualificati)

Qualificati
  Michail Kukuškin /  Philipp Marx

Lucky Loser
  Facundo Bagnis /  Diego Sebastián Schwartzman

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Open 2014
ATP World Tour 2014